Црна-Река может означать:
 Црна — приток Вардара.
 Црни-Тимок — приток Тимока.